Landesliga 1948/49 bezeichnet:

 Landesliga Bayern 1948/49
 Landesliga Hessen 1948/49 
 Fußball-Landesliga Niederrhein 1948/49
 Landesliga Niedersachsen 1948/49
 Landesliga Nordbaden 1948/49
 Fußball-Landesliga Rheinhessen 1948/49
 Landesliga Schleswig-Holstein 1948/49
 Landesliga Südwürttemberg 1948/49
 Landesliga Südbaden 1948/49
 Fußball-Landesliga Vorderpfalz 1948/49 
 Fußball-Landesliga Westfalen 1948/49
 Fußball-Landesliga Westpfalz 1948/49
 Landesliga Württemberg 1948/49